

Ромейкі — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Ромейкі — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства